Dette var den 9. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev FC Bayern München.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1971
Fodbold i 1972